Теймура́з Ота́рович Рамишви́ли (род. 4 мая 1955, Тбилиси) — российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол (2004).

Биография 
В 1979 году окончил МГИМО. Владеет английским и грузинским языками.
 1999—2000 гг. — директор Департамента по международному гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ.
 2000—2005 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Корея.
 2005—2008 гг. — Посол по особым поручениям МИД Российской Федерации.
 2007—2012 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Дании.
 2012—2016 гг. — Директор Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ.

С 2016 г. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Норвегия.

Награды 
 Почётная грамота МИД России
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (22 марта 2009) (указ о награждении не найден)
 Знак отличия «За безупречную службу» XXX лет (25 декабря 2014) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу
 Орден Дружбы (5 июня 2021) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (1 апреля 1994)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (17 апреля 1998)
 Чрезвычайный и полномочный посол (28 января 2004)

Примечания

Ссылки 
 Список послов Российской Федерации в государствах Европы
 Список послов Российской Федерации в государствах Азии
 Чрезвычайный и полномочный посол СССР и России

Главы департаментов МИД России
Послы Российской Федерации в Дании
Послы Российской Федерации в Республике Корея
Послы Российской Федерации в Норвегии